A Geraszim görög eredetű szláv férfinév, jelentése: tiszteletreméltó. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 március 5.

Híres Geraszimok

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (G)
Férfikeresztnevek (G)
Görög eredetű magyar férfikeresztnevek
Szláv eredetű magyar férfikeresztnevek